Pato negro puede referirse a:

 Pato negro: el nombre vulgar del ave Netta peposaca en Chile; o
 Pato negro: el nombre vulgar del ave Netta erythrophthalma en Colombia y Venezuela.